Sébastien Piché (né le  à La Sarre, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après cinq saisons passées au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il signe un premier contrat professionnel avec les Red Wings de Détroit. À sa première saison dans l'organisation, il évolue avec le Walleye de Toledo presque toute la saison. Il joue également quelques parties dans la Ligue américaine de hockey avec les Griffins de Grand Rapids aussi affiliés aux Red Wings.

Le , il a été échangé en Lightning de Tampa Bay pour Kyle Quincey et Detroit sélection de première ronde lors du Repêchage d'entrée dans la LNH en 2012. Le lendemain, il a été affecté aux les Everblades de la Floride en la ligue ECHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"|2004-2005 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Maineiacs de Lewiston ||LHJMQ ||24 ||0 ||3 ||3 ||33 ||8 ||0 ||1 ||1 ||18
|-
|2005-2006 ||Maineiacs de Lewiston ||LHJMQ ||65 ||1 ||14 ||15 ||83 ||6 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2006-2007 ||Maineiacs de Lewiston ||LHJMQ ||62 ||4 ||23 ||27 ||122 ||10 ||3 ||3 ||6 ||8
|-
|rowspan="2"|2007-2008 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||18 ||1 ||11 ||12 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||32 ||1 ||27 ||28 ||44 ||17 ||4 ||19 ||23 ||39
|-
|2008-2009 ||Océanic de Rimouski ||LHJMQ ||62 ||23 ||49 ||72 ||69 ||12 ||2 ||4 ||6 ||14
|-
|2009-2010 ||Walleye de Toledo ||ECHL ||46 ||5 ||23 ||28 ||67 ||4 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2009-2010 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||9 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Walleye de Toledo ||ECHL || 48|| 12|| 21|| 33|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||11 ||0 ||2 ||2 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 22|| 0|| 3|| 3|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Everblades de la Floride ||ECHL || 16|| 3|| 7|| 10|| 41|| 18|| 2|| 9|| 11|| 51
|-
| 2012-2013 || Whale du Connecticut || LAH || 27|| 1|| 10|| 11|| 30|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2013-2014 || HC Bolzano || EBEL || 50|| 10|| 33|| 43|| 59|| 13|| 3|| 8|| 11|| 30
|-
|2014-2015 || EHC Linz ||EBEL || 50 || 13 || 26 || 39 || 49 || 12 || 1 ||11 || 12 || 13 	
|-
|2015-2016 || EHC Linz ||EBEL || 52 || 16 || 32 || 48 || 62 || 12 || 1 || 8  ||9 || 22
|-
|2016-2017 || EHC Linz ||EBEL || 46 || 11 || 34 || 45 || 38 || 2 || 0  || 0 || 0 || 2
|-
|2017-2018 || EHC Linz ||EBEL || 46 || 6 || 26 || 32 || 20 || 	12 || 3 || 4 || 7 ||8
|-
|2018-2019 || Mountfield HK ||Extraliga Tch.|| 17|| 1|| 4|| 5|| 14|| - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || HC Litvínov || Extraliga Tch. || 8|| 1|| 4|| 5|| 22|| - ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || HC Dynamo Pardubice || Extraliga Tch. || 9|| 1|| 2|| 3|| 6|| - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Piráti Chomutov || 1.Liga Tch. || 15|| 4|| 5|| 9|| 12|| - ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Bratislava Capitals || 1.liga Slo. || 6|| 0|| 0|| 0|| 24|| - ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || EHC Linz || ICEHL|| 47|| 1|| 12|| 13|| 50|| - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022|| HDD Olimpija Ljubljana || ICEHL || 45|| 6|| 20|| 26|| 35|| 7|| 1|| 6|| 7|| 0
|-
| 2021-2022 || HDD Olimpija Ljubljana || Slovénie || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 2|| 3|| 5|| 2

Notes et références 

Naissance en février 1988
Naissance au Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur des Maineiacs de Lewiston
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Walleye de Toledo
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur du HC Bolzano
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du HC Litvínov
Joueur du KLH Chomutov
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana